Диктатор () може имати сљедећа значења:

 Диктатор, модерно значење, носилац власти у диктатури;
 Диктатор (магистрат), ванредни магистрат у Римској републици са мандатом од шест мјесеци.